Lensbach ist ein Gewässername:
 Lensbach (Deutsche Thaya), rechter Zufluss der Deutschen Thaya an der Saalmühle, Stadt Waidhofen an der Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Lensbach (Vichtbach), rechter Zufluss des Vichtbachs bei Rott, Gemeinde Roetgen, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Lenzbach